Kożuchów est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Lubusz
 gmina de Kożuchów, dans le powiat de Nowa Sól
 ville de Kożuchów, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Mazovie
 village de Kożuchów, dans le powiat de Białobrzegi
 village de Kożuchów, dans le powiat de Sokołów

dans la voïvodie des Basses-Carpates
  village de Kożuchów